Тодоровци је појам са више значења:

 Тодоровци (Македонска Каменица), насеље у општини Македонска Каменица, Северна Македонија.
 Тодоровци (Велико Трново), насеље у општини Велико Трново, Бугарска
 Тодоровци (Габрово), насеље у општини Габрово, Бугарска

Види још 
 Тодоровце